Cadot ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Cadot, deutsche Journalistin
 Jérémy Cadot (* 1986), französischer Fechter